Richard Henri Leduc (né le  à L'Île-Perrot, au Québec, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie
Après des saisons en junior où il termine notamment dans les cinq meilleurs buteurs, passeurs et pointeurs de la Ligue de hockey junior du Québec lors de ses deux saisons avec les Ducs de Trois-Rivières, Leduc commence une carrière professionnelle dans la Ligue américaine de hockey avec les Barons de Cleveland puis les Braves de Boston. Il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins de Boston. Il rejoint ensuite l'Association mondiale de hockey où il passe cinq saisons successivement avec les Crusaders de Cleveland, les Stingers de Cincinnati, les Racers d'Indianapolis et les Nordiques de Québec. Il joue deux nouvelles saisons dans la LNH lorsque les Nordiques la rejoignent et termine sa carrière professionnelle en 1981.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1968-1969|| Éperviers de Sorel|| MMJHL|| || || || || || || || || || 
|-
| 1969 || Éperviers de Sorel|| Coupe Memorial|| || || || || || || || || || 
|-
| 1969-1970|| Ducs de Trois-Rivières|| LHJQ || 55|| 61|| 90|| 151|| 253|| || || || || 
|-
| 1970 || Remparts de Québec|| Coupe Memorial || || || || || || 3|| 0|| 3|| 3|| 9
|-
| 1970-1971|| Ducs de Trois-Rivières|| LHJQ|| 59|| 56|| 76|| 132|| 195|| 11|| 9|| 10|| 19|| 59
|-
| 1971-1972|| Barons de Cleveland|| LAH|| 14|| 1|| 4|| 5|| 27|| || || || || 
|-
| 1971-1972 || Braves de Boston|| LAH|| 61|| 26|| 27|| 53|| 92|| 9|| 3|| 3|| 6|| 34
|-
| 1972-1973|| Bruins de Boston|| LNH|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1972-1973|| Braves de Boston|| LAH|| 65|| 31|| 42|| 73|| 75|| 10|| 9|| 5|| 14|| 4
|-
| 1973-1974|| Bruins de Boston|| LNH|| 28|| 3|| 3|| 6|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 9
|-
| 1973-1974|| Braves de Boston|| LAH|| 29|| 7|| 11|| 18|| 60|| || || || || 
|-
| 1974-1975|| Crusaders de Cleveland|| AMH|| 78|| 34|| 31|| 65|| 122|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1975-1976|| Crusaders de Cleveland|| AMH|| 79|| 36|| 22|| 58|| 76|| 3|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 1976-1977|| Stingers de Cincinnati|| AMH|| 81|| 52|| 55|| 107|| 75|| 4|| 1|| 3|| 4|| 16
|-
| 1977-1978|| Stingers de Cincinnati|| AMH|| 54|| 27|| 31|| 58|| 44|| 4|| 1|| 3|| 4|| 16
|-
| 1977-1978 || Racers d'Indianapolis|| AMH|| 28|| 10|| 15|| 25|| 38|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| Racers d'Indianapolis|| AMH|| 13|| 5|| 9|| 14|| 14|| || || || || 
|-
| 1978-1979 || Nordiques de Québec|| AMH|| 61|| 30|| 32|| 62|| 30|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1979-1980|| Nordiques de Québec|| LNH|| 75|| 21|| 27|| 48|| 49|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Nordiques de Québec|| LNH|| 22|| 3|| 7|| 10|| 6|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Americans de Rochester|| LAH|| 23|| 5|| 7|| 12|| 35|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Stars d'Oklahoma City|| LCH|| 19|| 5|| 8|| 13|| 6|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0

| 130 ||  28 ||  38 ||  66 ||  69 ||  5 ||  0 ||  0 ||  0 ||  9

| 394 ||  195 ||  195 ||  390 ||  399 ||  16 ||  3 ||  8 ||  11 ||  20

Références 

Naissance en août 1951
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Braves de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Crusaders de Cleveland
Joueur des Stingers de Cincinnati
Joueur des Racers d'Indianapolis
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Stars d'Oklahoma City
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Golden Seals de la Californie